Il doppio del torneo di tennis Lale Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ekaterina Byčkova e Nadežda Kičenok che hanno battuto in finale Başak Eraydın e Aleksandrina Najdenova 3–6, 6–2, [10–5].

Teste di serie 

  Valentina Ivachnenko /  Sofia Shapatava (quarti di finale)
  Margarita Gasparjan /  Irina Chromačëva (semifinali)

  Başak Eraydın /  Aleksandrina Najdenova (finale) 
  Ekaterina Byčkova /  Nadežda Kičenok (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lale Cup 2013